Итан Сепуран (; ) ― американский конькобежец, бронзовый призёр зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине в командной гонке преследования.

Биография 

Родился 13 мая 2000 года в городе Глен Эллин, Иллинойс, США.

Участвовал в чемпионате мира по конькобежному спорту среди юниоров 2018 года и выиграл серебряную медаль в масс-старте. 

Сепуран выиграл забег на 5000 метров на отборе в олимпийскую сборную США в 2022 году, став первым конькобежцем, прошедшим квалификацию в олимпийскую команду. 

На зимних Олимпийских играх 2022 года в забеге на 5000 метров и в командной гонке преследования, где завоевал бронзовую медаль.

Примечания 

Конькобежцы США
Конькобежцы на зимних Олимпийских играх 2022 года
Бронзовые призёры зимних Олимпийских игр 2022 года